MAW steht für:

 Masters At Work, die Bezeichnung von zwei namhaften DJs, House-Produzenten und Remixern aus New York
 das olympische Länderkürzel für Malawi
 Magdeburger Armaturenwerke, einem Hersteller von Industriearmaturen
 einen Anbaumotor (Hilfsmotor) mit dem Namen MAW
 Medium Active Waste (mittelradioaktiver Abfall)
 Missile Approach Warner, siehe Raketenwarngerät
 малый автомобиль водоплавающий (МАВ), russisch sinngemäß für „kleines schwimmfähiges Fahrzeug“, die militärische Bezeichnung für das Amphibienfahrzeug GAZ-46

Maw ist der Familienname folgender Personen:
 Gerlach Maw (1622–1681), Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Mathias Maw (1642–1709), Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 George Maw (1832–1912), britischer Universalgelehrter
 Herbert B. Maw (1893–1990), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei); von 1941 bis 1949 Gouverneur des Bundesstaates Utah
 Nicholas Maw (1935–2009), englischer Komponist

Als Abkürzung steht m. a. W. für mit anderen Worten.

Siehe auch:

MAW